Джонстон () може мати такі значення:

Топоніми 

 Джонстон (атол), Тихий океан
 Протока Джонстон (Канада)
 Джонстон (Шотландія), місто

Джонстон (округ, Оклахома)
 Джонстон — місто, штат Айова
 Джонстон — місто, штат Род-Айленд
 Джонстон — місто, штат Південна Кароліна

Персоналії 

 Абігайл Джонстон (1989) — американська стрибунка у воду
 Айвен Мюррей Джонстон (1898—1960) — американський ботанік
 Алістер Джонстон (1998) — канадський футболіст
 Гаррі Джонстон (1919—1973) — англійський футболіст і футбольний тренер
 Гаррі Гамільтон Джонстон (1858—1927) — англійський дослідник
 Грег Джонстон (1965) — канадський хокеїст
 Девід Ллойд Джонстон (1941) — канадський викладач університету
 Дерек Джонстон (1953) — шотландський футболіст
 Крейг Джонстон (1960) — англійський футболіст австралійського походження
 Мо Джонстон (1963) — шотландський футболіст і тренер
 Едді Джонстон (1935) — канадський хокеїст
 Ребекка Джонстон (1989) — канадська хокеїстка